Бараше:
 Бараше, Ксавье (фр. Xavier "Xavi" Barachet, родился 19 ноября 1988 в Ницце) — французский гандболист, правый защитник команды «Сен-Рафаэль» и сборной Франции.